Укыр — название населённых пунктов:

Россия 
 Укыр — село в Еравнинском районе Бурятии.
 Укыр — село в Красночикойском районе Забайкальского края.
 Укыр — село в Боханском районе Иркутской области.

См. также 
 Муниципальное образование «Укыр»
 Укыр-Вэркса-Кикя